Alaocybites är ett släkte av skalbaggar. Alaocybites ingår i familjen Raymondionymidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Alaocybites